Blonde kan syfta på:

 Blonde (duo) – brittisk duo bildad 2014
 Blonde (film) – en biografisk film från 2022 om Marilyn Monroe
 Blonde (musikalbum av Frank Ocean) – ett musikalbuma från 2016 av Frank Ocean
 Blonde (roman) – en roman från 2000 om Marilyn Monroe av Joyce Carol Oates
 Blonde - The Marilyn Monroe Story – en miniserie från 2001 om Marilyn Monroe
 Blonde Redhead – ett alternativt rockband från New York
 Blonde on Blonde – ett musikalbum från 1966 av Bob Dylan